Didyme d'Alexandrie peut désigner :

 Didymus Chalcenterus, grammairien contemporain d'Auguste ;
 Didyme, vainqueur olympique en 141 ap. J.-C.